Miejscowości w USA:
 Friendsville – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Garrett
 Friendsville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna
 Friendsville – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Blount